Tylosis ist

 eine Hautschwiele, umgangssprachlich auch „Hornhaut“ genannt, siehe Hornschwiele
 eine Gattung der Bockkäfer, siehe Tylosis (Gattung)